Поплар ():

 Поплар (район Лондона) (англ.)
 Поплар (станция) — станция Доклендского лёгкого метро.
 Поплар (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Касс, Миннесота, США.
 Поплар — город в округе Рузвельт, Монтана, США.